Бансвара:

 Бансвара — город в штате Раджастхан, Индия.
  Бансвара — округ в штате Раджастхан, Индия.